Auwiesengraben ist ein Gewässername:

 Auwiesengraben (Augraben), linker Zufluss des Augrabens (zum Laimbach, zum Ehebach) bei Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Auwiesengraben (Friedberger Bach), linker Zufluss des Friedberger Bachs (zur Ostrach, zur Donau) bei Eschendorf, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Auwiesengraben (Schwarzgraben), rechter Zufluss des rechten Nebenzweigs Schwarzgraben der Glonn (zur Mangfall) bei Innerthann, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Auwiesengraben (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Vehlberg, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Auwiesengraben (Lohr) – zwei Zuflüsse der Lohr im Stadtgebiet von Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern; flussabwärts:
 Oberer  Auwiesengraben, rechter Zufluss
 Unterer Auwiesengraben, linker Zufluss nahe dem Steinthalerhof

Siehe auch:
 Auwiesenbach